Geierschlag heißen folgende geographische Objekte:

 Geierschlag (Gemeinde Liebenau), Ortschaft von Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Geierschlag (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch
 Geiersberg
 Geyersberg
 Geyersdorf